Potencjał niszczenia ozonu (ODP, od ang. Ozone Depletion Potential) – wskaźnik utworzony w celu ilościowej oceny wpływu poszczególnych substancji chemicznych na warstwę ozonową. Został odniesiony do freonu oznaczonego jako czynnik R11, którego skuteczność niszczenia molekuł ozonu przyjęto za wartość jednostkową (ODP=1).

Poszczególne wartości podanego wskaźnika dla wybranych substancji zubożających warstwę ozonową, zostały podane w Protokole montrealskim, w załączniku E normy PN – EN 378-1, a także w Monitorze Polskim z 2004 roku nr 4 poz. 65 (dane z Protokołu Montrealskiego).

Potencjał niszczenia ozonu dla wyszczególnionych związków chemicznych

Załącznik A do Protokołu montrealskiego

Załącznik B do Protokołu montrealskiego

Załącznik C do Protokołu montrealskiego

Załącznik D do Protokołu montrealskiego 

(*) – Jeżeli podany jest zakres ODP, to:
 Dla celów Protokołu powinna być brana pod uwagę wartość najwyższa.
 Oznacza, że wartości graniczne są oparte na szacunkach i są mniej pewne.
 Dotyczy grupy izomerów.
 Wyższa wartość ODP dotyczy izomeru z najwyższą wartością ODP, niższa wartość ODP dotyczy izomeru z najniższą wartością ODP.
 Jeżeli podana jest jedna wartość ODP, oznacza to, że została obliczona na podstawie pomiarów laboratoryjnych.
(**) – Dotyczy najczęściej spotykanych w handlu substancji kontrolowanych.

Przypisy

Zobacz też 
 warstwa ozonowa
 efekt cieplarniany
 ekologiczne wskaźniki oceny

Linki zewnętrzne 
 

Inżynieria środowiska
Chemia atmosfery